Benedetto Caliari – pittore italiano, fratello di Paolo
Carletto Caliari – pittore italiano, figlio di Paolo e fratello di Gabriele
Gabriele Caliari – scultore italiano, padre di Paolo
Gabriele Caliari – pittore italiano, figlio di Paolo e fratello di Carletto 
Giovanni Caliari – pittore italiano, figlio di Paolino
Paolino Caliari – pittore italiano
Paolo Caliari, meglio conosciuto come Paolo Veronese – pittore italiano, fratello di Benedetto e padre di Carletto e di Gabriele
Giovanni Battista Caliari – pittore italiano del XIX secolo di scuola veronese, collaboratore di don Nicola Mazza